2 miejscowości w Polsce: 
 Hornówek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Kikół 
 Hornówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Izabelin

Zobacz też: Hornowo